Каменка — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района на юго-восточной окраине Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 68 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района